Die Liste der DDR-Hallenmeister im 100-Yards- oder 100-Meter-Lauf enthält alle Leichtathleten und Leichtathletinnen, die den 100-Yards-Lauf bzw. den 100-Meter-Lauf bei den vom DVfL veranstalteten DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften gewannen.

Weblinks 
 Leichtathletik-Hallenmeister der DDR auf gbrathletics.com (englisch)
 Leichtathletik - DDR - Hallen - Meisterschaften (100y-100m - Herren) auf sport-komplett.de
 Leichtathletik - DDR - Hallen - Meisterschaften (100y/100m - Damen) auf sport-komplett.de

100-Meter-Lauf